Война богов — антицерковная поэма Эвариста Парни
 Война богов: Бессмертные — боевик